Lech Wałęsa, een Pools politicus en vakbondsleider
Wałęsa (film), een Poolse dramafilm uit 2013 onder regie van Andrzej Wajda
Luchthaven Gdańsk Lech Wałęsa, een luchthaven bij de Poolse stad Gdańsk